Danilo Abbruciati – mafioso italiano
 Otello Abbruciati – pugile italiano